Le Temps de la décroissance est un livre de Serge Latouche, économiste, et Didier Harpagès, professeur de sciences économiques et sociales. Il traite du concept de la décroissance, qui recouvre économie et écologie.

Contenu 
Les deux auteurs font ici un bilan du mode de vie actuel, toujours déterminé par le temps et le fait qu'il exploite les humains, temps qu'il faut selon eux se réapproprier. Ils remettent en cause le système actuel de production capitaliste et le consumérisme censé apporter le bonheur ; ils prônent le « travailler moins pour vivre mieux ». Ils exposent donc sommairement la théorie de la décroissance et abordent secondairement d'autres thèmes annexes, tels que l'obsolescence programmée ou le développement durable, qui sont critiqués.

Dans le dernier chapitre, des exemples plus concrets sont donnés : Association pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP), slow cities (villes lentes), habitats groupés

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 Décroissance (économie)

Lien externe 
  

Livre en économie
Livre paru en 2010
Décroissance